Jacob Sturm kan syfta på:

* Jacob Sturm (von Sturmeck, 1489–1553), tysk politiker
 Jacob Sturm (1771–1848), tysk gravör av kopparstick. I egenskap av entomolog och botanist även auktor av flera djur- och växtarter